Пла́я (, «пляж») — топоним.

  — один из тридцати одного баррио, входящих в муниципалитет Понсе, Пуэрто-Рико.
  — один из пятнадцати муниципалитетов города Гавана, Куба.
 Плая — Центральное место города Black Rock City, существующего только на мероприятии Burning Man в пустыне Black Rock, штат Невада
 Плая-Бланка — «белый пляж», курорт в Испании, на юге острова Лансароте в архипелаге Канарских островов.
 Плая-Висенте — муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Плая-Хирон — пляж на южном побережье Кубы в заливе Свиней.
 Плая-де-лас-Америкас — «пляж Америк», курорт на западе острова Тенерифе в архипелаге Канарских островов.
 Плая-дель-Инглес — «пляж англичанина», морской курорт на южном берегу острова Гран-Канария.
 Плая-дель-Кармен — город и административный центр муниципалитета Солидаридад в мексиканском штате Кинтана-Роо в центре Ривьеры-Майя.

Плаяс 
Пла́яс (, «пляжи») — множ. ч. от «плая».
  — невключённая территория в округе Идальго, на юго-западе штата Нью-Мексико, США.
  — кантон в провинции Гуаяс, Эквадор.
  — прибрежный город и административный центр кантона Плаяс в провинции Гуаяс, Эквадор.
 Плаяс-де-Росарито — муниципалитет в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Плайя 
 Плайя (Кея) — деревня в Греции, на острове Кея, в сообществе Иулида.

Высохшие бассейны 
Плая (плайя, плейас) () — дно высохшего озера в пустынях.  Также известно как такыр или сабха (себха) ().
 Набта-Плайя — высохший бассейн в Нубийской пустыне, Египет. Место нахождения множества важных археологических раскопок.
 Рейстрек-Плайя — высохший бассейн озера в Долине Смерти, Калифорния, США.  Знаменит геологическим феноменом — движущимися камнями.

Прочее 
 «Плайас де Кастельон» () — испанский мини-футбольный клуб из города Кастельон-де-ла-Плана. Обладатель Кубка УЕФА.

См. также 
 Прая (, «пляж»)